Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo (Herzberg am Harz, 26 de enero de 1624 - Wienhausen, 28 de agosto de 1705) fue duque de Brunswick-Luneburgo y gobernó primero en el Principado de Calenberg, una subdivisión del ducado, a continuación sobre el Principado de Luneburgo. En 1689 ocupó el ducado de Sajonia-Lauenburgo.

Biografía 

Jorge Guillermo fue el segundo hijo del duque Jorge de Brunswick-Luneburgo. En 1648, recibió Calenberg de su hermano mayor Cristián Luis, cuando este heredó Luneburgo. A la muerte de Cristián Luis en 1665, Jorge Guillermo heredó Luneburgo y cedió Calenberg a su siguiente hermano, Juan Federico.

A cambio de ser liberado de la obligación de casarse con la princesa Sofía de Wittelsbach, Jorge Guillermo cedió Luneburgo a su hermano menor Ernesto Augusto, conformándose con el ducado menor de Celle y la promesa de permanecer soltero para no producir ningún heredero legítimo que pudiera plantear reclamaciones a su hermano. Ernesto Augusto se casó con Sofía y se convirtió en el duque de Hanóver. Esto dejó a Jorge Guillermo libre para disfrutar de sus deseos de viajar y socializar sin grandes cargas de Estado.

Las cosas cambiaron en 1665, cuando Jorge Guillermo contrajo un matrimonio morganático con su amante, Leonor Desmier de Olbreuse, condesa de Wilhelmsburg. En 1666 nació su hija, Sofía Dorotea. Diez años después, en 1676, con el deseo de mejorar la situación de su amante y su hija, y en abierta violación de su promesa, Jorge Guillermo se casó con Leonor y Sofía Dorotea fue legitimada. Este hecho alarmó grandemente a sus parientes, ya que amenazaba con obstaculizar la unión prevista de los territorios de Luneburgo. Sin embargo, en 1682, la dificultad causada por Jorge Guillermo de tener su propia familia y herederos, fue un puente para el matrimonio de su hija con su sobrino, Jorge Luis (que más tarde se convirtió en el rey Jorge I de Gran Bretaña), hijo de Ernesto Augusto, el hermano menor de Jorge Guillermo, quien se convirtió en elector en 1692.

Cuando en 1689 Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo murió dejando solamente dos hijas, Ana María Francisca y María Francisca Sibila Augusta, Jorge Guillermo reclamó la sucesión para sí mismo. Su padre había establecido los fundamentos legales de la sucesión femenina en Sajonia-Lauenburgo, pero Jorge Guillermo simplemente invadió el ducado con sus tropas, lo que inhibe la adhesión de la legítima heredera Ana María Francisca.

También otras monarquías reclamaron la sucesión, lo que dio lugar a un conflicto que involucraba, además del ducado vecino de Mecklemburgo-Schwerin y del danés Holstein, también los cinco gobiernos Ascanianos, el principado de Anhalt, el Electorado de Sajonia, que había sucedido al Ascaniano Ducado de Sajonia-Wittenberg en 1422, Suecia y Brandeburgo.

Sin embargo, solo Jorge Guillermo y el duque Cristián V de Holstein (también el rey danés) fueron comprometidos militarmente. El 9 de octubre de 1693 se acordó (en la "Hamburger Vergleich") que Jorge Guillermo - que ahora de facto tenía la mayor parte de Sajonia-Lauenburgo - retendría el ducado en una unión personal. Pero el emperador Leopoldo I de Habsburgo no aceptó este acto violento. Invadió el exclave de Sajonia-Lauenburgo, Land Hadeln, que Jorge Guillermo no había ocupado, y lo puso bajo custodia imperial. Pero aparte de que Leopoldo no trató de usar la fuerza en Sajonia-Lauenburgo para entronizar a su legítima duquesa. En 1728 su hijo, el emperador Carlos VI, finalmente, legitima la ocupación de facto del segundo sucesor de Jorge Guillermo, el Elector Jorge II Augusto de Hannover (también rey de Gran Bretaña) con el ducado de Sajonia-Lauenburgo, pero Hadeln permaneció bajo custodia imperial hasta 1731, cuando fue cedida también a Jorge II Augusto.

Jorge Guillermo fue enterrado en la cripta ducal en la Iglesia de Santa María de Celle.

Antepasados

Descendencia
Sofía Dorotea de Celle (1660-1726)

Referencias

Bibliografía 
 Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 8, p. 634-635

Enlaces externos 
 Biografía en la página web de la Casa de Welf (en alemán)

Casa de Hannover
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Duques de Sajonia-Lauenburgo
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Príncipes de Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Príncipes de Calenberg del siglo XVII (casa de Welf)